Marineland ist der Name mehrerer Meeres-Themenparks:

 Marineland (Antibes), ein Park in Antibes an der Côte d’Azur, Frankreich
 Marineland (Canada), ein Park in Niagara Falls, Ontario, Kanada
 Marineland (Catalunya), ein Park mit Wasserpark in Palafolls, Spanien
 Marineland (Florida), ein Park in Florida, Vereinigte Staaten
 Marineland (Mallorca), ein Park in Calvià auf der Insel Mallorca, Spanien
 Marineland (Neuseeland), ein ehemaliger Park in der Stadt Napier, Neuseeland
 Marineland (Los Angeles), ein ehemaliger Park, der heute als Drehort für Filme genutzt wird

Marineland bezeichnet als Ortsname:

 Marineland (Florida), Vereinigte Staaten